

Verenigd Koninkrijk 
 Gloucester, een stad in het graafschap Gloucestershire

Canada 
 Gloucester (Ontario), een stad in Ontario
 Gloucester County, een county in New Brunswick
 Acadie-Bathurst (voorheen Gloucester), een federal electoraal district in New Brunswick

Verenigde Staten 
 Gloucester (Massachusetts), een stad in de staat Massachusetts
 Gloucester (North Carolina), een stad in de staat North Carolina
 Gloucester (Virginia), een stad in de staat Virginia
 Gloucester City, een stad in de staat New Jersey
 Gloucester County (New Jersey), een county in de staat New Jersey
 Gloucester County (New York), een county in de staat New York
 Gloucester County (Virginia), een county in de staat Virginia
 Gloucester Township, een township in de staat New Jersey

Australië 
 Gloucester (Nieuw-Zuid-Wales), een stad in Nieuw-Zuid-Wales

Papoea-Nieuw-Guinea 
 Kaap Gloucester, een kaap

Personen 
 Hertog van Gloucester, een Britse adellijke titel

Anders 
 Gloucester (schip), schip waarmee Jacobus II van Engeland in 1682 bijna verdronk, gevonden in 2007